Il singolare dell'Internazionali BNL d'Italia 2003 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Andre Agassi era il detentore del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro David Ferrer.

Félix Mantilla ha battuto in finale 7–5, 6–2, 7–6(8)  Roger Federer.

Teste di serie

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Internazionali BNL d'Italia 2003
ATP Tour 2003